Världsmästerskapet i ishockey 1986 var det 51:a världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av International Ice Hockey Federation, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 62:a Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Moskva i dåvarande Sovjetunionen under perioden 12–28 april 1986.
B-VM i Eindhoven i Nederländerna under perioden 20–29 mars 1986.
C-VM i Puigcerdà i Spanien under perioden 23 mars–1 april 1986.

Det var 26 lag anmälda till VM. De åtta bästa lagen spelade A-VM, de åtta näst bästa lagen spelade B-VM, medan de sista tio lagen spelade C-VM. Från och med nästa VM infördes en D-grupp för att kunna ta in fler lag till VM och återföra C-gruppen till åtta lag.

Detta VM vanns av Sovjetunionen som utnyttjade fördelen av hemmaplan och erövrade sin 20:e världsmästartitel utan att förlora en enda poäng. Dessutom vann de sin 24:e europamästerskapstitel. Den negativa överraskningen i detta VM var Tjeckoslovakien som inte lyckades att nå mästerskapsomgången för första gången och slutade på femte plats. Sverige lyckades med bedriften att vända ett underläge på 2–4 i finalspelet mot Finland till oavgjort 4–4, genom två snabba mål på 9 sekunder av Anders "Masken" Carlsson, ett resultat som slutligen gav Sverige silvermedaljerna. Kanada lyckades erövra bronsmedaljerna genom att i sista matchen vinna över Finland med 4–3. Finland var här snubblande nära att vinna sin första VM-medalj. Den första internationella medaljen skulle komma för Finland i OS 1988 samt i VM 1992.

Fram till att Sverige vann på hemmaplan 2013 var detta den senaste gången som värdlandet också vann VM-turneringen.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

A-VM 

Alla matcher spelades i Moskva 12–28 april 1986.

Efter en inledande omgång, där de åtta lagen spelade alla-mot-alla, fortsatte de fyra bäst placerade lagen i mästerskapsomgången om placeringarna 1–4, medan de fyra övriga lagen spelade vidare i nedflyttningsomgången om placeringarna 5–8. Poäng och målskillnad från den inledande omgången fördes inte med till mästerskapsomgången, dock fördes poäng och målskillnad med till nedflyttningsomgången.

Inledande omgång

Nedflyttningsomgång 
De fyra sämst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om att undgå att flyttas ned i B-gruppen. De intjänade poängen och målskillnaden från den inledande omgången flyttades med till nedflyttningsomgången.

Mästerskapsomgång 

De fyra bäst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om världsmästerskapstitel och placeringar 1 till 4. Poängen och målskillnad från den inledande omgången flyttades inte med till mästerskapsomgången, alla lag startade från noll poäng och 0–0 i målskillnad.

EM 

EM-medaljer delades ut till de från Europa deltagande lagen.

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Eindhoven, Nederländerna, 28–29 mars 1986. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1987 och om att undgå de två nedflyttningsplatserna till C-VM 1987.

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades i Puigcerda i Spanien 23 mars till 1 april 1986. De tio lagen spelade om två uppflyttningsplatser till B-VM 1987. Lagen delades upp i två grupper med fem lag i respektive grupp. Ettan och tvåan från respektive grupp spelade vidare i ett uppflyttningskval för att avgöra vilka två lag som skulle flyttas upp till B-gruppen. Trean och fyran från respektive grupp spelade vidare om placeringarna fem till åtta. De två sämst placerade lagen i respektive grupp flyttades ner till D-gruppen, men spelade mot varandra för att avgöra placeringarna nio och tio.

Inledande omgång

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsspel platserna 5–8 
Resultaten från den inledande omgången togs med till denna omgång.

Spel om platserna 9–10

Uppflyttningskval 
Resultaten från den inledande omgången togs med till denna omgång.

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Peter Lindmark, Sverige
Back: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen
Forward: Vladimir Krutov, Sovjetunionen

All star team 
Målvakt: Peter Lindmark, Sverige
Backar: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen; Aleksej Kasatonov, Sovjetunionen.
Forwards: Vladimir Krutov, Sovjetunionen; Igor Larionov, Sovjetunionen; Sergej Makarov, Sovjetunionen.

Laguppställningar

Sovjet 
Målvakter:Sergej Mylnikow, Jevgenij Beloscheikin 
Backar: Vjatjeslav Fetisov, Vasilij Pervukhin, Sergej Starikov, Igor Stelnov, Aleksej Kasatonov, Alexej Gusarov, Zinetula Biljaletdinov
Forwards: Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergej Makarov, Sergej Svetlov, Sergej Jaschin, Vjatjeslav Bykov, Andreij Chomutov, Viktor Tjumenev, Michail Varnakov, Valerij Kamenski, Vladimir Konstantinov, Sergej Agejkin, Jurij Chmylev

Sverige 
Målvakter: Peter Lindmark (Färjestads BK), Peter Åslin (Leksands IF), Åke Lilljebjörn (Brynäs IF)
Backar: Anders Eldebrink (Södertälje SK), Tommy Albelin (Djurgården Hockey), Tomas Jonsson (New York Islanders), Mats Kihlström (Brynäs IF), Robert Nordmark (Luleå HF), Fredrik Olausson (Färjestads BK), Tommy Samuelsson (Färjestads BK)
Forwards: Kenneth Andersson (Brynäs IF), Jonas Bergqvist (Leksands IF), Anders Carlsson (Södertälje SK), Per-Erik Eklund (Philadelphia Flyers), Thom Eklund (Södertälje SK), Michael Hjälm (IF Björklöven), Dan Labraaten (Leksands IF), Staffan Lundh (Färjestads BK), Matti Pauna (IF Björklöven), Lars-Gunnar Pettersson (IF Björklöven), Thomas Rundqvist (Färjestads BK), Thomas Steen (Winnipeg Jets), Håkan Södergren (Djurgården Hockey)

Förbundskapten: Curt Lindström

Källor 
Passion Hockey

1986 i Nederländerna
1986 i Spanien
1986 i Sovjetunionen
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Sovjetunionen
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Ishockeysäsongen 1985/1986
Sportevenemang i Moskva
1986
Sportevenemang i Eindhoven
Moskva under 1900-talet
Eindhoven under 1900-talet